Венский бассейн (, , ) — субпровинция Среднедунайской низменности в Австрии (Нижняя Австрия и частично Бургенланд), Словакии (Загорье) и Чехии (южная Моравия).

Включает в себя:
 Венский бассейн в узком смысле (чешская часть называется Нижнеморавская низменность, словацкая — Борская низменность).
 Лейтские горы
 Мархфельд (Моравское поле)
 Хвойницкая возвышенность

Борская низменность вместе с Хвойницкой возвышенностью называется Загорской низменностью.

География Австрии
География Словакии
География Чехии